Пудож:

 Пудож — город в России, в Республике Карелия, административный центр Пудожского района.
 Пудож — гражданский аэропорт города Пудожа в Республике Карелия.
 Пудож — река в Пудожском районе Республики Карелия.